|-
| 125801 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125802 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125803 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125804 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125805 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125806 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125807 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125808 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125809 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125810 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125811 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125812 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125813 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125814 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125815 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125816 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125817 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125818 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125819 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125820 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125821 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125822 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125823 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125824 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125825 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125826 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125827 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125828 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125829 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125830 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125831 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125832 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125833 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125834 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125835 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125836 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125837 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125838 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125839 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125840 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125841 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125842 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125843 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125844 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125845 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125846 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125847 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125848 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125849 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125850 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125851 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125852 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125853 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125854 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125855 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125856 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125857 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125858 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125859 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125860 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125861 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125862 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125863 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125864 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125865 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125866 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125867 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125868 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125869 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125870 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125871 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125872 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125873 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125874 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125875 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125876 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125877 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125878 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125879 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125880 - ||  || 9 decembrie 2001 ||  || 
|-
| 125881 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125882 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125883 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125884 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125885 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125886 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125887 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125888 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125889 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125890 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125891 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125892 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125893 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125894 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125895 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125896 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125897 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125898 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125899 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125900 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-